Het Europees kampioenschap dammen 1969 werd in het Italiaanse Rome gehouden. 
Het was de vierde keer dat het Europees kampioenschap dammen plaatsvond. 
De Nederlander Ton Sijbrands won bij dit kampioenschap zijn derde Europese titel.

Eindstand

Externe link
 Eindstand op Toernooibase

Europees kampioenschap dammen
Dammen in Italië
Dammen in 1969
Sportevenement in Rome
Dammen